Вушкович () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Вушкович, Даниэль (род. 1981) — хорватский футболист и футбольный тренер.
 Вушкович, Лука (род. 2007) — хорватский футболист, защитник.
 Вушкович, Марио (род. 2001) — хорватский футболист.